Carl Nebe ist der Name folgender Personen:

* Carl Nebe (Sänger, 1858) (1858–1908), deutscher Sänger (Bassbariton)
 Carl Nebe (Sänger, 1868) (1868–??), deutscher Sänger (Bass), Gründer des Nebe-Quartetts